Een Karmelietenkerk is een kerk van de rooms-katholieke orde van Karmelieten. Enkele hiervan:

België 
 Karmelietenkerk (Brugge)
 Karmelietenkerk (Elsene)
 Karmelietenkerk (Gent)
 Karmelietenkerk (Ieper)
 Karmelietenkerk (Waver)

Duitsland 
 Karmelietenkerk (Boppard)
 Karmelietenkerk (München)

Overig 
 Karmelietenkerk (Linz)
 Karmelietenkerk (Lviv)
 Karmelietenkerk (Warschau)